Lista das 373 comunas do departamento francês de Côtes-d'Armor.

 (CAL) Communauté d'agglomération de Lannion Trégor, created in 2003.
 (CASB) Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, created in 2000.

|}

 
Côtes-d'Armor